Bactridium — рід грибів. Назва вперше опублікована 1817 року.

Класифікація 
До роду Bactridium відносять 30 видів:

Примітки

Джерела 
 Schmidt, J.C.; Kunze, G. 1817. Mykologische Hefte. 1:1-109 - P.5

Роди грибів
Аскоміцети